MLM (z ang. Multi-Level Marketing) marketing wielopoziomowy
 MLM (z ang. Multipurpose Laboratory Module) Wielozadaniowy Moduł Laboratoryjny